Adolfo Venturi (Mòdena, 1856 - Santa Margherita Ligure, Província de Gènova, 1941), historiador de l'art italià
 Giovanni Battista Venturi (1746 - 1822), físic italià
 Lionello Venturi (Roma, 1885 - 1961), pensador, crític i historiador de l'art italià 
 Stefano Venturi compositor italià del Renaixement 
 Bomba Venturi, equip de laboratori que permet fer el buit en un espai confinat
 Efecte Venturi, procés que es produeix quan un fluid en moviment dins d'un conducte tancat disminueix la seva pressió
 Tub Venturi, dispositiu per a mesurar cabal hidràulic